Ilunga Adell, pseudonyme de William Adell Stevenson (1948-), un acteur, scénariste et producteur de cinéma et de télévision américain ;
 Joan Elies Adell i Pitarch (1968-), un poète et un essayiste de langue catalane ;
 Nicolas Adell (1978-), un anthropologue et ethnologue français ;
 William Adell Stevenson (1948-), un acteur, scénariste et producteur de cinéma et de télévision américain.

Patronyme hispanique